Canada
 Springhill – città della Nuova Scozia
 Nuova Zelanda
 Springhill – località di Hawke's Bay 
 Stati Uniti d'America
 Springhill – città della Parrocchia di Webster, Louisiana 
 Springhill – township della Contea di Fayette, Pennsylvania
 Springhill – township della Contea di Greene, Pennsylvania

Pagine correlate 
 Spring Hill